Роберт Оуэнс (; род. 17 августа 1961, Уоррен, штат Огайо, США) — американский вокалист, продюсер и диджей, наиболее известен по работам в составе Чикаго-хаус проекта Fingers, Inc. в середине 1980-х годов, «голос хаус-музыки».

Роберт Оуэнс работал с такими известными музыкантами, как Ларри Хёрд, Фрэнки Наклз, Маршалл Джефферсон, Дэвид Моралес, Сатоси Томиэ, London Elektricity и многими другими. Песни Оуэнса, как сольного артиста, несколько раз попадали в национальный танцевальный чарт США (Billboard Hot Dance Club Play), где две его песни занимали первое место — I'll Be Your Friend в 1992 году и Mine To Give (совместно с Photek) в 2001 г.

Биография 

Роберт Оуэнс родился в 1961 г. в Уоррене, (штат Огайо), но рос, путешествуя между Чикаго и Лос-Анджелесом, перебираясь то туда, то обратно от отца к матери. С раннего детства по инициативе матери в Лос-Анджелесе он ходил в церковь, где начал петь. В Чикаго он занялся диджеингом, на почве чего в 1985 году познакомился с Ларри Хёрдом и полностью погрузился в мир хауса. Вскоре они создают Fingers, Inc., пригласив в группу второго вокалиста — Рона Вильсона. Хаус-группа записывает несколько хитовых синглов (Can You Feel It, Bring Down The Walls, All Over и т. д.) и начинает активно гастролировать. В том числе Fingers, Inc. стала практически первой группой, гастролировавшей по Великобритании, продвигая новую танцевальную музыку. В 1988 году группа записала свой первый и единственный полноценный альбом «Another Side», который также стал одним из самых первых хаус-альбомов. Несколько лет беспрерывных гастролей и студийной работы изматывают Оуэнса, и он покидает Fingers, Inc., чтобы сконцентрироваться на других проектах, в то время как Хёрд продолжает работу под именем Mr. Fingers.

В 1989 г. Фрэнки Наклз и Сатоси Томиэ выпускают эпический трек Tears, где вокальную партию исполнил Роберт Оуэнс, для которого с этого момента начинается новый этап в карьере. Перебравшись в Нью-Йорк, он подписывает сольный контракт с мейджор-лейблом 4th & Broadway (подразделение Island Records), записывает такие хиты, как Changes и Visions, а в 1990 году выходит его дебютный альбом «Rhythms In Me», продюсерами к которому выступили Дэвид Моралес и Фрэнки Наклз из творческого объединения Def Mix. В 1991 году Роберт Оуэнс записывает хит I'll Be Your Friend, затмивший успех Tears, и занимает первые позиции в чартах по всему миру, включая Национальный танцевальный чарт США. После этого Роберт покидает Def Mix, чтобы работать над своим клубом Visions, располагавшимся напротив знаменитого Sound Factory. В 1993 году Оуэнс перебирается в Англию, где в роли члена A&R-отдела лейбла Freetown Inc ищет новых артистов и собирает живую хаус-группу. Эксперимент не приносит должного успеха и в 1994 году он запускает свой собственный лейбл Musical Directions, на котором выпускает свои сольные работы. Первым релизом становится мини-альбом «The Statement», где продолжаются эксперименты с живыми музыкантами. Позднее в 1996 г. на лейбле выходят такие хиты, как Was I Here Before и Ordinary People. В 1999 году Оуэнс вновь записывает совместный сингл с Сатоси Томиэ для его альбома «Full Lick». А в 2000 году записывает целую серию треков с Photek, один из которых, Mine To Give, покоряет все танцевальные чарты и занимает первое место в Соединённых Штатах. В 2002 году на лейбле Unisex выходит двойной альбом «Love Will Find Its Way: The Best Of», куда вошли все хиты Оуэнса прежде издававшиеся в основном только как синглы. Сегодня музыканта называют не иначе как «голос хаус-музыки».

Дискография

Альбомы

Синглы и сборники

Ссылки 
 Интервью Роберта Оуэнса журналу «Night Life» (май 2005)
 Интервью Роберта Оуэнса (февраль 2008) 
 Роберт Оуэнс на Discogs.com .

Хаус-музыканты
Диджеи США
Исполнители RCA Records